Общо в Литва има 103 града ().

Повечето градове в Литва са малки по население. Едва 18 града в страната са с население над 20 000 души, като 5 от тях имат повече от 100 000 жители. Градовете са относително равномерно разпределени на територията на Литва, което спомага за равномерно развити на транспортната мрежа и способства за икономическото развитие на страната. Над 2/3 от населението на Литва живее в градове.

Определение 
Официално за град в Литва може да бъде обявено всяко населено място с население от поне 3000 души, като 2/3 от работещите им жители са в индустрията или услугите.

Тези населени места, които имат по-малко от 3000 жители, но в миналото са получили статут на град, се наричат „градче“ (). Още по-малките селища са със статут на село (). Често официалният статут на малките населени места не е широко известен и ги наричат просто „селище“ (). Със статут на курорт са 5 града: Бирштонас, Друскининкай, Неринга, Паланга и Аникшчиай.

История 
На територията на Литва градове започват да се появяват още в началото на XIII век със създаването на Херцогство Литва. Първото селище, което става град, е Клайпеда. Според средновековните закони статутът на град дава право на собствени гилдии, съдилища, кръчми, пазари и т.н. Някои някогашни градове са изгубили статута си на град и сега са селища от друг вид, пример за това са Кернаве и Меркине.

Повечето от градовете в Литва са създадени преди XVIII век, разположени по търговските и други транспортни маршрути. Някои от по-новите градове се появяват благодарение на прокарването на железопътни линии, например Кайшядорис, Виевис, Радвалишкис, Игналина и Мажейкяй. През XX век други селища се превръщат в градове благодарение на развиващата се икономика, например Висагинас, Електренай и Науйойи Акмене.

Градове 

 
Литва